Stig Karlsson och liknande namn kan avse:
Stig Carlsson (militär) (1910–1937), svensk pilot inom Flygvapnet.
Stig Carlson (1920–1971), svensk författare.
Stig "Stickan" Carlsson (1924–1978), svensk ishockeyspelare och ishockeytränare.
Stig Carlsson (ingenjör) (1925–1997), svensk civilingenjör och innovatör.
Stig T. Karlsson (1930–2015), svensk fotograf.
Stig Hadenius (1931–2010), svensk historiker, hette tidigare Karlsson.
Stig Carlsson (konstnär) (1933–2008), svensk konstnär i Nyhamnsläge. 
Stig Karlsson (brottare), svensk brottare och medaljör vid Nordiska mästerskapen